Edward Knatchbull est un nom pouvant désigner:

 (c. 1674-1730), homme politique anglais
 (1704-1789), homme politique irlandais
Edward Knatchbull (8e baronnet) (1758-1819), homme politique britannique
Edward Knatchbull (9e baronnet) (1781-1849), homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Knatchbull, Edward